Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Kansas 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Wendy White che ha battuto in finale Betsy Nagelsen 6–1, 6–7, 6–2.

Teste di serie 

 Zina Garrison (primo turno)
 Kathy Jordan (primo turno)
 Kate Gompert (quarti di finale)
 Debbie Spence (secondo turno)

 Betsy Nagelsen (finale)
 Molly Van Nostrand (primo turno)
 Sandra Cecchini (primo turno)
 Ann Henricksson (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Kansas 1986